Imię i nazwisko Thomas Richards (także Tom Richards) nosili lub noszą m.in.:
 Thomas Richards (1859-1931) – walijski polityk, działacz Partii Pracy
 Tom Richards  (1882-1935) – australijski rugbysta
 Thomas Richards (1899-1946) – amerykański montażysta filmowy
 Tom Richards (1910-1985) – brytyjski lekkoatleta
 Thomas Richards (ur. 1962) – amerykański performer, aktor i reżyser, współpracownik Jerzego Grotowskiego
 Thomas Richards – amerykański psycholog